Plán B nebo Plan B může znamenat:

 náhradní plán pro použití, pokud by se nepodařilo první plán („plán A“) uskutečnit
 Plan B (zpěvák) (* 1983) – britský zpěvák, rapper a herec
 Plan B (album) – album skupiny Huey Lewis & The News
 Plan B (film, 1997) – americký film, režie Yoram Astrakhan
 Plán B (film, 2001) – americký film, režie Greg Yaitanes
 Plan B (film, 2009) – argentinský film, režie Marco Berger
 Plan B Entertainment – filmová společnost
 Plan B Skateboards